

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Zwola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny 
 Zwola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów 
 Zwola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie 
 Zwola – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl

Zobacz też 
 Sarnia Zwola, Zwola Poduchowna